Király utca, utca Budapesten
 Király utca, utca Győrben
 Király utca, utca Kolozsváron
 Király utca, utca Miskolcon
 Király utca, utca Pécsett